Di Carlo es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

Personas
 Adelia Di Carlo (1883-1965), escritora y cronista ligada al feminismo durante el siglo XX en Argentina.
 Domenico Di Carlo (1964-), exfutbolista y entrenador de fútbol italiano.
 Francesco Di Carlo (1941-2020), miembro de la mafia siciliana que se convirtió en testigo protegido.
 Miguel Di Carlo (XX siglo), actor cinematográfico, autor y recitador argentino.
 Osvaldo Di Carlo (1930-2005), dirigente deportivo argentino.